

Persone 
 Antonio Ordelaffi (1388-1448) – nobile italiano
 Antonio Maria Ordelaffi (1460-1504) – nobile italiano
 Cia Ordelaffi (1317-1381) – nobile e condottiera italiana
 Francesco I Ordelaffi (...–1331) – nobile italiano
 Francesco II Ordelaffi (1310-1374) – nobile italiano
 Francesco III Ordelaffi (1349-1405) – nobile italiano
 Francesco IV Ordelaffi (1435-1466) – nobile italiano
 Giorgio Ordelaffi (1360-1423) – nobile italiano
 Giovanni Ordelaffi (1355-1399) – nobile e condottiero italiano
 Lucrezia Ordelaffi (1389-1404) – nobile italiana
 Pino I Ordelaffi (...–...) – nobile italiano
 Pino II Ordelaffi (...–1402) – nobile italiano
 Pino III Ordelaffi (1436-1480) – nobile italiano
 Scarpetta Ordelaffi (...–1315) – nobile italiano
 Sinibaldo Ordelaffi (1336-1386) – nobile italiano
 Sinibaldo II Ordelaffi (1467-1480) – nobile italiano
 Tebaldo Ordelaffi (1413-1425) – nobile italiano
 Teobaldo Ordelaffi (...–1292) – nobile italiano

Storia di famiglia 
 Ordelaffi – famiglia che tenne, con interruzioni, la signoria della città di Forlì tra la fine del secolo XIII e gli inizi del secolo XVI